Jacques Létourneau peut faire référence à :

Jacques Létourneau (1929- ), un acteur et scénariste québécois,
Jacques Létourneau (1963- ), un syndicaliste canadien, président de la Confédération des syndicats nationaux.